Ufford ist der Familienname folgender Personen:

 Maud Ufford († 1413), englische Adlige
 Ralph Ufford († 1346), englischer Ritter, Justiciar von Irland
 Robert Ufford, 1. Earl of Suffolk (1298–1369), englischer Adliger
 William Ufford, 2. Earl of Suffolk (1339–1382), englischer Adliger

Siehe auch:
 Quarles van Ufford